Agioi Anargyroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágioi Anárgyroi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Ágioi Anárgyroi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ágioi Anárgyroi (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Agioi Anárgyroi, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar